Hay varias personas llamadas Roberto I:

 Roberto I de Melguelh (778-¿?), conde de Melguelh, de origen visigodo.
 Roberto I de Francia (hacia 865-923), rey de Francia Occidental desde 922 a 923;
 Roberto I de Normandía (1000-1035), conocido como «el Liberal», «el Diablo» o también «el Magnífico», duque de Normandía desde agosto de 1027;
 Roberto I de Artois «el Bueno» (1216-1250), conde de Artois;
 Roberto I de Escocia (Robert the Bruce) (1274-1329), rey de Escocia de 1306 a 1329;
 Roberto I de Nápoles o Roberto de Anjou (1278-1343), conocido como «el Prudente», rey de Nápoles y conde de Provenza, duque de Calabria y rey titular de Jerusalén;
 Roberto I de Parma (1848-1907), último duque de Parma antes de que el ducado pasase a formar parte del Reino de Italia.